Ieper Open Golf is een Belgische openbare golfbaan bij de historische stad Ieper in West-Vlaanderen.

Deze lichtglooiende baan is in 1990 aangelegd door de Nederlandse golfbaanarchitect Joan Dudok van Heel, heeft 9 holes, die ieder een dubbele afslagplaats hebben.

Zie ook 
 Lijst van golfbanen in België

Externe link 
 Officiële website

Golfbaan in West-Vlaanderen
Sport in Ieper
Sportvereniging in West-Vlaanderen